Bayliss bezeichnet:
 Bayliss (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bayliss-Thomas, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Bayliss ist der Familienname folgender Personen:
 Bella Bayliss (* 1977), schottische Triathletin
 Frank Bayliss (1876–1938), britischer Rugbyspieler 
 Kerry Bayliss (* 1962), australische Turnerin
 Lisa Bayliss (* 1966), britische Hockeyspielerin
 Noel Stanley Bayliss (1906–1996), australischer Chemiker
 Oli Bayliss (* 2003), australischer Motorradrennfahrer
 Peter Bayliss (1922–2002), britischer Schauspieler
 Peter Bayliss (Mineraloge) (* 1936), kanadischer Professor der Mineralogie
 Stephen Bayliss (* 1979), britischer Triathlet
 Steve Bayliss (* 1959), britischer Ringer
 Troy Bayliss (* 1969), australischer Motorradrennfahrer
 William Bayliss (1860–1924), britischer Physiologe und Endokrinologe

Siehe auch:
 Bayliss-Effekt
 Baylis
 Bayless